Rio Candiota é um rio brasileiro que passa pelos municípios de Bagé, Candiota e Pinheiro Machado, no estado do .

Candiota
Geografia de Bagé
Candiota
Pinheiro Machado (Rio Grande do Sul)